Gyarmati Béla (1921–1993) erdőmérnök
 Gyarmati Béla (1935) színházigazgató
 Gyarmati Béla (1942) vívó olimpikon

Jegyzetek